Tanzania
 Chunyu – circoscrizione della regione di Dodoma
 Chunyu – circoscrizione della regione di Lindi